Otón II de Brunswick-Gotinga (apodado Otón Cocles o Otón el Tuerto; c. 1380 - 6 de febrero de 1463) era un miembro de la Casa de Welf, fue Duque de Brunswick-Luneburgo y, al morir su padre Otón el Malvado en 1394, gobernó el Principado de Gotinga.

Biografía 
Siendo todavía menor de edad ascendió al trono. Tuvo que aceptar inicialmente la tutela de su primo Federico I, gobernante del Principado de Brunswick-Wolfenbüttel, hasta que fue declarado mayor de edad por el rey Wenceslao en 1398. Su padre le había dejado un país financiera y políticamente arruinado. A diferencia de su belicoso padre, Otón fue un gobernante amante de la paz. Logró restaurar el orden político, pero no pudo resolver los problemas financieros. Para mantener la ley y el orden, se alió con las ciudades de la región, tales como Uslar, Seesen y Gandersheim, para luchar contra los poderosos barones ladrones. Tuvo éxito en 1407, juntamente con los ciudadanos de Gotinga, en el asalto al castillo de Jühnde, y también forzó a los Señores de Adelebsen, Hardenberg y Schwicheldt a respetar la paz pública.

Debido a las permanentes restricciones financieras, tuvo que pedir prestado dinero repetidamente a sus primos de Wolfenbüttel y a cambió les prometió la sucesión en Gotinga ya en 1395. Cuando el Duque Federico I de Brunswick-Wolfenbüttel murió en 1400, Otón tuvo que firmar un tratado de herencia con sus hermanos supervivientes Bernardo I y Enrique el Apacible. No obstante, la situación financiera de Otón se hizo insostenible y en 1435, se retiró de los asuntos de gobierno y dio a las ciudades y los estados rienda suelta.

Los acuerdos de Otón no fueron bien acogidos por los Príncipes Welf de Brunswick-Wolfenbüttel, Guillermo el Victorioso y su hermano Enrique el Pacífico, quienes habían compartido el gobierno pero decidieron repartirse su principado en 1432 a causa del incremento de las disputas entre ellos. También se dividieron los castillos que Otón les había dado como garantía por sus muchos préstamos. Cuando surgió una disputa entre Enrique y Guillermo sobre la soberanía de Gotinga, Otón retornó de su retiro y se puso del lado de Enrique contra Guillermo. En 1441, ocupó el castillo de Münden. Después de largas negociaciones y la presión ejercida por el rey Alberto II de Alemania, la disputa fue finalmente resuelta en 1442: Otón retuvo la ciudad y el castillo de Uslar, y su esposa recibió Münden, Dransfeld y Sichelstein. Seesen y Gandersheim fueron separadas del principado de Brunswick-Gotinga y añadidas a la parte de Enrique en Brunswick-Wolfenbüttel. Guillermo, a su vez, recibió la concesión de Enrique y los Duques de Luneburgo de que podría gobernar Brunswick-Gotinga hasta la muerte de Otón.

El Duque Otón II se retiró a Uslar, donde vivió una vida de reclusión durante más de 20 años hasta su muerte en 1463.

Matrimonio e hijos 
Otón contrajo matrimonio, probablemente en torno a 1408, con Inés (m. 16 de enero de 1471), hija del Landgrave Herman II de Hesse. Él se había prometido con la hermana de ella, Isabel, pero esta murió antes de la boda. Otón y Inés tuvieron dos hijas: Isabel, quien murió joven, y Margarita, quien se casaría con el Duque Enrique de Schleswig en 1425.

Ya que Otón II no dejó heredero varón, la línea de Brunswick-Gotinga de la Casa de Welf se extinguió cuando murió en 1463. El principado de Gotinga pasó a Guillermo el Victorioso y, con efecto desde 1495, lo fusionó con el Principado de Calenberg que a veces fue llamado Brunswick-Calenberg-Gotinga desde entonces.

Ancestros

Referencias 
 Dietrich Denecke and Helga-Maria Kühn (eds.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, 3vols., vol.1, Göttingen, 1987, 
 Edgar Kalthof: Geschichte des südniedersächsischen Fürstentums Göttingen und des Landes Calenberg im Fürstentum Calenberg 1285–1584, Verlag Otto Zander, Herzberg (Harz)-Pöhlde, 1982,

Enlaces externos 
 The House of Guelph

Príncipes de Gotinga
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV  (casa de Welf)